Александр Волжин:
 Волжин, Александр (род. 1971) — российский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Волжин, Александр Николаевич (1860—1933) — государственный деятель Российской империи, обер-прокурор Святейшего синода, эмигрант первой волны.